Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1885-1967) - Italiaans journalist
 Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1943-2020) - Italiaans rechtsgeleerde